Kerület: a geometriában valamely síkidomot határoló vonal, illetve ennek mértéke.
Kerület: közigazgatási területi egység, város helyi igazgatási egysége.